Gasværket kan henvise til:

 Gasværket (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1944 instrueret af Arne Laugsand
 Gasværket (film) – dansk animationsfilm fra 1971 instrueret af Ib Spang Olsen
 Østre Gasværk Teater – har brugt navnet i en periode